Седвальд Вагаршакович Бабаян (1937, Баку) — советский футболист нападающий, полузащитник. Мастер спорта СССР.

Начинал играть в рижской «Даугаве» в 1957 году. В 1958—1965 годах выступал за ереванский «Спартак»/«Арарат». В чемпионате СССР за клуб в 1960—1963 годах сыграл 108 матчей, забил два гола, всего — 223 матча, 4 гола. В начале 1960-х был капитаном. Завершил карьеру в 1966 году в «Шираке» Ленинакан.

Ветеран спорта ПМР.

Тренер команд по хоккею на траве (женщины) «Связист» г. Баку, «Тиротекс» г. Тирасполь, Президент Федерации хоккея на траве Республики Молдова. Президент Спортивного клуба профсоюзов Приднестровья.

Награждён медалью "За трудовую доблесть", орденом «Трудовая слава» (14 сентября 2017, «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днём работника физической культуры и спорта»), грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики (14 июня 2002, «за многолетний, добросовестный труд, высокие организаторские и профессиональные способности и в связи с 65-летием со дня рождения»).

Умер 5 февраля 2022 года.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Ширак»
Мастера спорта СССР
Ветераны спорта Приднестровской Молдавской Республики
Спортивные функционеры Молдавии
Тренеры Молдавии
Тренеры КХТ «Связист» Баку
Тренеры КХТ «Тиротекс»
Тренеры по хоккею на траве СССР